Кубок независимости Армении по футболу 2010 года — 19-й розыгрыш национального Кубка Армении по футболу среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Чемпион Армении и обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) стартовал в розыгрыше с 1/4 финала вместе со всеми клубами. Первые матчи «Гандзасар» (Капан) — «Улисс» (Ереван) и «Пюник» (Ереван) — «Импульс» (Дилижан) прошли 23 марта 2010 года.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 23 и 24 марта 2010 года.

Ответные матчи прошли 6 и 7 апреля 2010 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 13 и 14 апреля 2010 года.

Ответные матчи прошли 20 и 21 апреля 2010 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2010
 Первая лига Армении по футболу 2010
 Суперкубок Армении по футболу 2011

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА 
 Статистика на soccerway.com  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Спорт в Армении в 2010 году